Суперкубок Англии по футболу 1950 () — 28-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, проводимого под эгидой Футбольной ассоциации. В нём приняли участие сборная Англии, выступавшая на чемпионате мира 1950, и команда, совершившая выставочное турне по Канаде летом того же года. Хотя формат Суперкубка часто менялся в ранние годы его существования, матч 1950 года стал необычным отступлением от сложившейся практики, когда игра проводилась между победителем Первого дивизиона Футбольной лиги и обладателем Кубка Англии.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Составы на матч 

1950
Футбол в Англии в сезоне 1950/1951
Футбол в Европе в 1950 году
События 20 сентября
Сентябрь 1950 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1950 год в Лондоне